Умран Ибрагим Абу-Кра () — ливийский политик и государственный деятель. С января 2007 года является министром электроэнергетики, водных ресурсов и газа Высшего народного комитета Ливии (правительство при Каддафи).

Ссылки 
 
 

Политики Ливии
Персоналии по алфавиту
Персоналии:Ливия